Утяк  — топоним в Курганской области России:

Реки 
 Утяк
 Средний Утяк
 Нижний Утяк

Населённые пункты 
 Утяк — микрорайон города Курган.

Железнодорожная станция 
 Утяк — железнодорожная станция ЮУЖД расположенная в городе Курган.